Björnön kan syfta på:
 Björnön – en ö i Norra Ishavet
 Björnön (roman) – en roman från 1971 av Alistair MacLean, originaltitel Bear Island
  – en film från 1979 med bland andra Donald Sutherland och Vanessa Redgrave, originaltitel Bear Island
 Björnön, Västerås – en ö i Mälaren
 Björnön, Kristinestad – en halvö och stadsdel i Kristinestad

Se även 
 Björnö – flera
 Bjørnø